Achille Jean-Baptiste Leboucher (1793-1871), peintre français ;
 Élise Leboucher (1982-), femme politique française ;
 François Leboucher des Longpares (1750-1835), homme politique français ;
 Laurence Leboucher (née en 1972), cycliste française ;
 Louis Leboucher (1807-1866), maître d'armes et entraineur de boxe française ;
 Michel Leboucher (né en 1956), homme politique français ;
 Odet-Julien Leboucher (1744-1826), historien français ;
 Patrick Leboucher (né en 1950), homme politique de Polynésie française ;
 Pierre Leboucher (né en 1980), marin français de l'équipe de France de voile olympique ;
 Pierre Claude Charles Leboucher du Longchamp (1758 - ?), homme politique français.

Voir aussi